Ян Гроновіус або Ян Фредерік Гроновіус (; 10 серпня 1686 — 10 липня 1762) — голландський ботанік, доктор медицини, сподвижник Карла Ліннея. Жив у Лейдені.

Наукові праці 
 Disputatio medico-botanica inauguralis camphorae historiam exhibens…, Лейден, 1715
 Flora Virginica exhibens plantas quas V. C. Johannes Clayton in Virginia observavit atque collegit , Лейден, 1739–1743
 Index supellectilis lapideae: quam collegit, in classes & ordines digessit, specificis nominibus ac synonymis illustravit, Лейден, 1750
 Flora orientalis, sive, Recensio plantarum quas botanicorum coryphaeus Leonardus Rauwolffus, medicus augustanus, annis 1573, 1574, & 1575, in Syria, Arabia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Armenia & Judaea crescentes observavit, & collegit earumdemque ducenta specimina, quae in bibliotheca publica Lugduno-Batava adservantur, nitidissime exsiccata & chartae adglutinata in volumen retulit, Лейден, 1755

Див. також 
Список ботаніків за скороченням

Посилання 
 Gronovius genealogy 
  J. F. Gronovius: Flora Virginica 1745 on GoogleBooks

Автори ботанічних таксонів
Нідерландські ботаніки
Уродженці Лейдена
Померли в Лейдені